Jan Derks kan verwijzen naar: 

 Jan Derks (1912), een jurist, schrijver en journalist, prominent katholiek en antisemiet, medewerker van de KRO en later hoofdredacteur van het toenmalige dagblad De Tijd.
 Jan Derks (voetbaltrainer), een voetbaltrainer.